Als Todessprung bezeichnet man:

 Einen Sprung, den ein Mensch, meist aus großer Höhe, in der Absicht unternimmt, sich selbst zu töten, siehe Todessprung (Suizid)
 Eine vor allem von Trapezkünstlern im Zirkus vollführte Variation des Saltos, bei der die den Salto ausführende Person sich mehrfach überschlägt. Diese ist vor allem unter dem italienischen Wort für Todessprung, Salto Mortale bekannt geworden.
 Eine Reihe von Figuren beim akrobatischen Rock-'n'-Roll-Tanz (Todessprung, flacher Todessprung, seitlicher Todessprung), siehe Akrobatik (Rock ’n’ Roll)
 Ein besonders gefährlicher, "den Tod herausfordernder" Sprung beim Klippenspringen